Manjakandriana (Analamanga), een plaats en gemeente in de regio Analamanga in Madagaskar
Manjakandriana (Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar
Manjakandriana (district), een district van Madagaskar in de regio Analamanga